Frischbier ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Frischbier (* 1932), deutscher Radiologe und Hochschullehrer 
 Hermann Frischbier (1823–1891), deutscher Lehrer und Landeskundler Ostpreußens